Tommaso Giglio – compositore di madrigali nato a Enna nella seconda metà del XVI secolo
 Tommaso Giglio (Pontecorvo, 1923 – Genova, 1987) – giornalista, poeta e traduttore italiano